Grad u Danskoj:
 Herlev, grad u regiji Hovedstaden

Općina u Danskoj:
 Herlev (općina), općina u regiji Hovedstaden